In Spite of All – cortometraggio britannico del 1912 prodotto dalla Diamond Films
In Spite of All – cortometraggio del 1915 diretto da Ashley Miller